Ujung Bawang är en udde i Indonesien.   Den ligger i provinsen Sumatera Utara, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Ujung Bawang söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Ujung Bawang.  Närmaste större samhälle är Singkil,  km nordväst om Ujung Bawang. Omgivningarna runt Ujung Bawang är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Sumatera Utara